Serrote - ferramenta de corte
Morro - também conhecido como "serrote"
Serrote (Registro) - distrito no estado de São Paulo
Serrote (São Gonçalo do Amarante) - distrito no Ceará
Riacho do Serrote - banha o estado da Paraíba
Serrote - periódico publicado pelo Instituto Moreira Salles

Desambiguação